Кубок Казахстана по футболу 2004 года — 13-й розыгрыш национального Кубка, в котором приняли участие 44 команды.

Финальный матч состоялся 11 ноября 2004 года в Таразе на Центральном стадионе.

Победителем Кубка стал ФК «Тараз», обыгравший в финале алма-атинский «Кайрат-Алматы КТЖ».

1/32 финала 

Матчи состоялись 16 мая 2004 года.

1/16 финала 

Матчи состоялись c 29 июня по 1 июля 2004 года.

1/8 финала 
Матчи состоялись c 4 июля по 9 июля 2004 года.

1/4 финала 
Матчи состоялись 25 июля и 19 сентября 2004 года.

1/2 финала 
Матчи состоялись 26 октября и 6 ноября 2004 года.

Финал

Лучшие бомбардиры розыгрыша

Примечания